Сельди, или океанические сельди (), — ценные промысловые рыбы, обитающие в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Описание 
Тело сжатое с боков, с зазубренным краем брюха. Чешуя умеренная или крупная, редко мелкая. Верхняя челюсть не выдаётся за нижнюю. Рот умеренный. Зубы, если имеются, рудиментарные и выпадающие. Анальный плавник умеренной длины и имеет менее 80 лучей. Спинной плавник расположен над брюшными. Хвостовой плавник раздвоенный. К этому роду относят 9 видов. Пищу их составляют различные мелкие животные, особенно мелкие ракообразные.

Все представители рода имеют важное промысловое значение, используются в пищу, а также для изготовления рыбной муки.

Особенно важны в экономическом отношении тихоокеанская сельдь () и атлантическая сельдь (Clupea harengus).

Область распространения 
Область распространения сельди занимает Атлантический океан (как у европейских, так и у североамериканских берегов), на север до южной Гренландии и Финнмарка, на юг до Бискайского залива; Балтийское море с его заливом (именно мелкая разновидность, называемая салакой), Финнмарка, Мурманский берег и Белое море (преимущественно у западного и южного берега); Тихий океан.

По-видимому, сельдь проводит часть жизни на больших глубинах. Океанический лов её в Европе начинается ежегодно около Шетландских островов, где начинается область относительного мелководья, и постепенно переходит далее и далее на юг. Икрометание продолжается весь год и происходит в разных местах в разное время. Нередко можно установить два отдельных главных периода для одного района; так, в Балтийском море икрометание происходит перед началом лета и после окончания лета, в океане — перед началом зимы и в конце зимы. Икрометание крупной сельди происходит на большей глубине (до 130—215 метров), мелкая мечет икру ближе к берегу, иногда на 2 метрах глубины и часто в менее солёных частях моря. Для нереста сельдь собирается колоссальными стаями, иногда настолько густыми, что давление со стороны нижних рыб выпирает верхних из воды. Вода становится мутной, и резкий запах разносится на значительное расстояние. Массы оплодотворённой икры опускаются на дно и прилипают к подводным предметам или слипаются в комья. Число икринок у самки приблизительно 20—40 тысяч. Диаметр икринок балтийской сельди обыкновенно от 0,92 до 1 мм, океанических сельдей от 1 до 1,3 мм. До выхода личинок из икры проходит около 2 недель, но при высокой температуре развитие сокращается до нескольких дней.

Пища сельди состоит главным образом из мелких ракообразных, особенно веслоногих (), но в желудках попадается и мелкая рыба. Исследования показывают, что приближение сельди к берегам, от которых целиком зависит успех берегового лова, непосредственно связано с распределением водных масс с высокой солёностью и температурой.

Классификация 
К роду относят виды:

Способ добычи 

Основные способы: пелагический трал, сеть, кольцевой невод. Главный лов сельди производится в настоящее время в Северном море, ведётся он с осени до весны. Этим ловом занимаются более 150 000 человек, а годовой улов сельди достигает нескольких миллиардов штук. В последние годы вновь разрешён квотируемый лов норвежской весенне-нерестящейся сельди. В основном промысел ведётся в центральной части Норвегии — в округах Мёре и Нурланн.

Голландцы солят пойманную сельдь тут же на судах, в которые грузятся бочки с солью. Живая сельдь зябрится (то есть у неё вырывают ножом жабры); зябреную сельдь бросают в бочки с перекладкой солью; судно возвращается домой лишь после того, как весь запас бочек будет заполнен сельдью. Шотландцы доставляют весь залов сельди на берег обычно в день лова. Здесь рыба поступает в солильни, где и приготовляется такими же способами, как голландская. Существенная разница заключается в том, что сельдь зябрится не живая, и кровеносные сосуды не кровоточат, как при зябрении живых сельдей. В этом случае солёная сельдь отличается белизной и нежностью мяса. Посол сельди в Шотландии делается также сухой солью непосредственно в бочках и без охлаждения. В Норвегии лов производится чаще громадными неводами, которыми перегораживаются целые фьорды (морские заливы). Главными центрами сельдяного промысла и торговли в Голландии служат Влардинген и Масслёйс: из этих мест выходит сельдяной флот на лов рыбы, и сюда же выловленная сельдь свозится, и здесь происходит продажа товара; в Шотландии наиважнейшим портом является , в котором имеются колоссальные солильни и склады шотландской сельди. В Норвегии сборным для сельди пунктом является Кристиансунн, но главным центром торговли сельдью является город Берген.

В России промышленные размеры имеет лов мелкой сельди в Белом море (развозится по России под названием копчушки), лов салаки и кильки () в Финском, Ботническом, Калининградском и Куршском заливах Балтийского моря. Первая «сельдяная» экспедиция в Атлантику из Калининграда состоялась в 1948 году: в честь этого события, давшего начало калининградскому морскому рыболовному флоту, празднуется ежегодный «».

Из кильки готовятся весьма распространённые жестяночные консервы (солёная с примесью пряностей килька) и кроме того много её готовится в копчёном виде.

Сельдь в культуре 

Также является объектом многих известных натюрмортов:
 Питер Клас, «Завтрак» (1646)
 Йозеф де Брей[en], «В похвалу селёдке» (1656)
 Машков И. И., «Натюрморт с рыбами» (1916)
 Петров-Водкин К. С., «Селёдка» (1918)
 Рабин О. Я., «Натюрморт с рыбой и газетой „Правда“» (1968)

В первые годы революции в России сельдь появляется в натюрмортах Д. Штеренберга и К. Петрова-Водкина. И затем, на протяжении 1920-х годов, она стала часто появляться на картинах советских художников: Д. Штеренберг «Натюрморт с лампой и селёдкой» (1920), В. Малагис «Натюрморт с селёдкой» (1925), Э. Тэнисман «Рабочий, сидящий за столом» (1927).

В поэзии стоит отметить стихотворение Якоба Вестербана[nl] «Похвала селёдке».

См. также 
 Битва селёдок
 Сельдь под шубой

Примечания

Ссылки 

 Аверинцев С. В. Сельди Белого моря: (популярный очерк). — Петрозаводск: Издание Наркомзема АКССР, 1928. — 28 с.
 ЗНАМЕНИТЫЕ СЕЛЁДКИ — сельдь в искусстве
 Жупановская сельдь А. М. Токранов
 

Промысловая рыба
Сельдевые